Neue Burg bezeichnet:

 einen Teil der Wiener Hofburg, siehe Neue Burg
 eine Burg in Padberg, siehe Neue Burg (Padberg)
 eine ehemalige Burg in Hamburg, siehe Neue Burg (Hamburg)
 den mittelalterlichen Namen von Schloss Neuenburg (Freyburg)
 den mittelalterlichen Namen einer abgegangenen Burg in Naumburg (Saale)
 einen alternativen Namen der Stöffelburg bei Gönningen, im Bezug auf die Alteburg der Herren von Stöffeln auf dem Käpfle
 die Neue Burg Morungen, siehe Burg Neu-Morungen
 Neue Burg Penzlin, Schlossanlage/Herrenhaus (heute Bürgerzentrum) von 1810 oberhalb der Alten Burg Penzlin, Penzlin, Mecklenburg-Vorpommern
 die Neue Burg Teplice, in Tschechien, siehe Doubravská hora

Siehe auch
 Châteauneuf
 Neuburg
 Neuenburg
 Newcastle